Guam competiu em sete Jogos Olímpicos de Verão. Eles competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno uma vez, em 1988.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Quadro de Medalha por Jogos de Inverno

Ver também 
 Guam nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Guam

Ligações externas